Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn 2020 – 30. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Białorusi. Rozgrywki zainaugurowane zostały 7 października 2020 roku. Brały w nich udział kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Rozgrywki składały się z fazy kwalifikacyjnej, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał.

Turniej finałowy odbył się w dniach 11-12 grudnia 2020 roku w Cziżowka-Arienie w Mińsku.

Po raz trzeci z rzędu Puchar Białorusi zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
W Pucharze Białorusi 2020 udział biorą drużyny grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki składają się z fazy kwalifikacyjnej, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego. Poszczególne rundy odbywają się na podstawie drabinki powstałej w drodze losowania.

Drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w mistrzostwach Białorusi w sezonie 2019/2020, bezpośrednio uczestniczą w ćwierćfinałach. Pozostałe zespoły rywalizują w fazie kwalifikacyjnej, gdzie rozgrywają w ramach pary po jednym spotkaniu. Gospodarzem spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w mistrzostwach Białorusi w sezonie 2019/2020.

W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się w postaci dwumeczu. Awans do turnieju finałowego uzyskuje drużyna, która w swojej parze meczowej odniosła więcej zwycięstw. Jeżeli obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy par ćwierćfinałowych uzyskują awans do turnieju finałowego. Gospodarz turnieju finałowego ma w nim zapewniony udział. W ramach turnieju finałowego rozgrywane są półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Faza kwalifikacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn
2020 na Białorusi
2020 w piłce siatkowej